

Мохово — село в гміні Мохово Серпецького повіту Мазовецького воєводства

Мохово — село, Біловський округ, Кемеровська область
 Мохово — присілок, Колпашевський район, Томська область
 Мохово — село, Яшкинський округ, Кемеровська область

Мохово — населений пункт у Вуковарсько-Сремській жупанії у складі міста Ілок